Mikołaj III Gramatyk – patriarcha Konstantynopola 1084-1111
 Mikołaj III – papież 1277-1280
 Mikołaj III opawski – książę opawski z Przemyślidów